Transformers – fikcyjna rasa inteligentnych robotów, występująca m.in. w komiksach i filmach

Seriale 
 Transformery: Generacja I
 Transformers: Robots in Disguise
 Transformery – serial z 2003 roku
 Transformerzy: Wojna o Energon – serial z 2004 roku
 Transformerzy: Cybertron – serial z 2005 roku
 Transformers Animated – serial z 2007 roku

Filmy 
 The Transformers: The Movie – film animowany z 1986 roku
 Transformers – film z 2007 roku
 Transformers: Zemsta upadłych – film z 2009 roku
 Transformers: Dark of the Moon – film z 2011 roku
 Transformers: Wiek zagłady – film z 2014 roku
 Transformers: Ostatni rycerz – film z 2017 roku

Gry komputerowe 
 Transformers – gra komputerowa z 2007 roku
 Transformers: Zemsta upadłych  – gra komputerowa z 2009 roku
 Transformers: War for Cybertron – gra komputerowa z 2010 roku